Бастид, Жан-Франсуа де (фр. Jean-François de Bastide, 1724—1798) — французский писатель и драматург.
 Бастид, Жюль (фр. Jules Bastide, 1800—1879) — французский публицист и историк.
 Бастид, Роже (фр. Roger Bastide, 1898—1974) — французский антрополог и социолог, специалист по экстатическим верованиям Латинской Америки и Африки.